E490 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador
 Propyleenglycol, een voedingsstof met E-nummer E490